

Sigle 

INO est un sigle, qui peut signifier :
 Institut national d'optique, une firme québécoise.

Sciences et techniques

Astronomie et planétologie 
 (173) Ino est un astéroïde de la ceinture principale, ainsi nommé en référence à Ino, reine mythologique de Thèbes.

Biologie 
 l'Ino (Brenthis ino) est une espèce de lépidoptères, de la famille des Nymphalidae.
 Caria ino est une espèce de lépidoptères, de la famille des Riodinidae.

Physique 
 En physique des particules, le suffixe -ino est employé pour désigner les partenaires supersymétriques des bosons du modèle standard : photino pour le photon, gluino pour le gluon,  et zino pour les bosons W et Z, higgsino pour le boson de Higgs. On appelle de même gravitino le superpartenaire du graviton. En 2018, tous ces superpartenaires sont encore hypothétiques.

Sciences humaines et sociales

Histoire 
 Dans la mythologie grecque, Ino est une princesse de Thèbes.
 La bataille d'Inō se déroule au cours de l'époque Sengoku, au milieu du  de l'histoire du Japon.

Culture et société

Musique 
 INO Records est un label de musique américain basé près de Nashville (Tennessee, spécialisé dans la musique chrétienne contemporaine.

Anthroponyme

Prénom 
Ino est un prénom, notamment porté par :
 Aldo Ino Ilešič (1984-), un coureur cycliste slovène ;
 Ino Anastasia (-594), épouse de l'empereur byzantin Tibère II Constantin.

Patronyme 

 Akiko Ino (1986-), une joueuse japonaise de volley-ball ;
 Inō Kanori (1867-1925), un anthropologue et folkloriste japonais connu pour son étude des autochtones de Taïwan ;
 Inō Tadataka (1745-1818), un géomètre et cartographe japonais ;
 Rie Inō (1967-), une actrice japonaise ;
 Shiori Ino (1978-1999), une étudiante japonaise assassinée après des mois de harcèlement ;
 Tomoko Ino, surnom de Rena Murakami (1967-), une actrice et productrice japonaise.

Toponyme 

 Ino, un bourg de la préfecture de Kōchi, au Japon.

Notes et références